Прыгу́нчик Ревуа́ла, или слоно́вый прыгу́нчик Ревуа́ла (), — вид млекопитающих из рода Galegeeska семейства прыгунчиковых (Macroscelididae).

Распространение 
Встречается в северной части Африканского Рога. Ранее считалось, что вид эндемичен для Сомали, но наблюдения 2020 года также указывают на то, что они встречаются в Джибути и, возможно, в Эфиопии. Естественная среда обитания —  и жаркие пустыни.

Статус популяций 
По состоянию на октябрь 2020 года, Международный союз охраны природы (МСОП) относит прыгунчика Ревуала к категории «Виды, для оценки угрозы которым недостаточно данных». Природоохранительная организация Global Wildlife Conservation включила животное в число 25 «самых разыскиваемых потерянных видов», находящихся в центре внимания инициативы «Search for Lost Species». 

18 августа 2020 года, спустя примерно 50 лет после того, как представителей вида научно зарегистрировали в последний раз, было объявлено, что в Джибути обнаружена популяция, впервые задокументированная с 1968 года. Авторы исследования порекомендовали МСОП перенести вид в категорию «Виды, вызывающие наименьшие опасения».

Филогения 
Ранее прыгунчик Ревуала рассматривался внутри рода длинноухих прыгунчиков (Elephantulus), но исследование 2020 года показало, что этот вид является сестринским таксоном безымянной клады, включающей роды лесных прыгунчиков (Petrodromus) и Petrosaltator, из-за чего он был выделен в отдельный род Galegeeska. Как показало исследование, дивергенция между прыгунчиком Ревуала и безымянной кладой произошла около 20,6 млн лет назад.

Кладограмма по Heritage et al., 2020:

Примечания 

Прыгунчиковые
Млекопитающие Африки
Эндемики Восточной Африки
Животные, описанные в 1881 году